Osoby o tym nazwisku:
 Adam Taubitz – niemiecki skrzypek, trębacz, gitarzysta, aranżer oraz kompozytor
 Julia Taubitz – niemiecka saneczkarka
 Monika Taubitz – niemiecka poetka i pisarka